A magyar férfi vízilabdakupa 1982-es kiírását a BVSC nyerte.

Selejtezők

A csoport

B csoport

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők
1982 november 24. – december 4.

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

A BVSC játékosai: Csánk István, Dóczi István, Eppel László, Gém Zoltán, Heltai György, Kiss Csaba, Kovács István, Megyesi Zoltán, Molnár Tibor, Pecz Lajos, Szileczky Péter, Tóth Sándor, Varga Gyula, Edző: Gyarmati Dezső

Források
 

Magyar férfi vízilabdakupa
kupa